Mirobolant est un adjectif qualificatif qui signifie extraordinaire ou incroyable, avec ironie, en français. Ce terme est utilisé aussi dans :  

 « Le Mirobolant », surnom donné à l'homme d'État français André Tardieu (1876-1945),
 « Le mirobolant de Levallois », surnom donné à l'homme politique français Patrick Balkany

Voir aussi 

 L'Écuyer mirobolant, roman du journaliste et écrivain français Jérôme Garcin paru en 2010.

Notes et références